Castel Frölich – castello a Malles Venosta
 Carl Frølich-Hanssen – dirigente sportivo e calciatore norvegese
 Lorenz Frølich – pittore ed illustratore danese

Pagine correlate 

Froelich
Fröhlich